Аубакиров () — тюркская фамилия; имеет женскую форму Аубакирова.

Известные носители 
 Аубакиров, Амантай Акрамович — казахстанский военный деятель, Генерал-майор полиции. 
 Аубакиров, Байболат Абаевич — казахский экономист.
 Аубакиров, Жандос Болатович — казахский артист балета, заслуженный деятель Казахстана.
 Аубакиров, Кайрат Алтайканович (род. 1971) — казахстанский футболист.
 Аубакиров, Кенес Аманович — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 1934 года рождения, первый зам. главы Жамбылской областной администрации, г. Жамбыл. От Аулиеатинского избирательного округа № 46 Жамбылской о6ласти.
 Аубакиров, Малгаждар — казахский композитор, дирижер.
 Аубакиров, Манаф Аубакирович (1926—1945) — полный Кавалер ордена Славы.
 Аубакиров, Нурлан Ерикбаевич (род. 1975)  — аким города Караганды с 2014 по 2020 гг.
 Аубакиров, Марат Габбасович (род. 1952)  —  генерал-майор.
 Аубакиров, Оспахан (1934—1986)  — казахский писатель.
 Аубакиров, Токтар Онгарбаевич (род. 1946) — казахстанский космонавт, Герой Советского Союза, Народный Герой Казахстана.
 Аубакиров, Яхия Аубакирович (1925—2008)  — казахский учёный.

Аубакирова 
 Аубакирова, Жания Яхияевна (род. 1957) — казахская пианистка, ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.